Davyla ou Dávila est un nom de famille d'origine mexicaine (Dávila) ou portoricaine (Davilla):

 Alberto Davila (1960-), boxeur mexicain ;
 Amparo Dávila (1928-2020), femme de lettres mexicaine ;
 Carlos Dávila (1887-1955), homme d'État chilien ;
 Enrico Caterino Davila (1576-1631), historien italien ;
 Fidel Dávila Arrondo (1868-1962), officier espagnol ;
 Guillermo Dávila (1955-) acteur vénézuélien ;
 Jacques Davila (1941-1991), metteur en scène de cinéma ;
 María Dávila (1990-), peintre espagnole ;
 Nicolás Gómez Dávila (1913-1994), écrivain et moraliste colombien ;
 Pedrarias Dávila (Pedro Arias de Ávila) (1440-1531), administrateur colonial espagnol ;

Homonymie de patronyme
Patronyme hispanique
Patronyme galicien